Гран-при Франции 1994 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1994 года. Прошёл на трассе в Маньи-Куре,  Франция. Соревнования проходили c 1 июля по 3 июля 1994 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:19,678
 Круги лидирования: 1-37 Михаэль Шумахер, 38-44 Деймон Хилл, 48-72 Михаэль Шумахер.
 Последние очки: Пьерлуиджи Мартини, Андреа де Чезарис

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции